Lanner bezeichnet

 einen Falken, siehe Lannerfalke
 eine Gemeinde in England, siehe Lanner (Cornwall)

Lanner ist der Familienname folgender Personen

 Albin Lanner (1900–1950), österreichischer Bildhauer
 Anton Lanner (1882–1924), österreichischer Politiker
 August Lanner (1835–1855), österreichischer Komponist, Sohn von Joseph Lanner
 Daniela Lanner Mapeli (* 1975), brasilianische Volleyballspielerin
 Hans Lanner (1873–1964), österreichischer Zitherspieler, Lehrer und Komponist
 Joseph Lanner (1801–1843), österreichischer Komponist und Violinist
 Katharina Lanner (1829–1908), österreichische Tänzerin, Tochter von Joseph Lanner
 Leopold Lanner (* 1975), österreichischer Sänger, Gitarrist und Komponist
 Margarete Lanner (1896–1981), deutsche Stummfilm- und Theater-Schauspielerin
 Nikolaus Lanner (* 1932), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Olle Lanner (1884–1926), schwedischer Turner
 Sixtus Lanner (1934–2022), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Susi Lanner (1911–2006), österreichisch-amerikanische Schauspielerin